Ренсенеб — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1757 году до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Сведения о Ренсенебе 

Туринский папирус ставит Ренсенеба за именем Себекхотепа и говорит, что он правил всего четыре месяца. За его именем в списке следует заголовок, возможно, лишь потому, что оно приходилось на начало страницы или столбца в документе, с которого скопирован Туринский список, а не из-за того, что он был первым представителем новой «группы» царей.

Имя Ренсенеб

Примечания

Ссылки 
   (фр.)

Литература 
 
 
 

Фараоны XIII династии